COL13A1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 10-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 717 амінокислот, а молекулярна маса — 69 950.

Кодований геном білок за функцією належить до білків розвитку. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як клітинна адгезія, остеогенез, диференціація клітин, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з з молекулою гепарину. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, клітинних контактах, синапсах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Некатегоризовані білки